Fondée en 1977, l’Alliance française de Fort Dauphin est une association à but non lucratif de droit malgache, dont les objectifs sont la promotion de la langue française et des échanges culturels entre la France et Madagascar. Elle fait partie du réseau international de l’Alliance Française et est reconnue d'utilité publique depuis le .

Plus largement, son objectif est de rendre la culture accessible au plus grand nombre, que ce soit au travers des cours de langues (française ou malagasy), de sa médiathèque, des ateliers et clubs pour tous les âges, ou encore de ses événements culturels (concerts, expositions, concours...).

L'AFFD fait partie du réseau des Alliances Française de Madagascar, aujourd'hui constitué de 29 alliances sur la grande île.

Situation 
Aujourd’hui, l'Alliance française de Fort Dauphin est située dans le cœur de Fort-Dauphin, dans le quartier populaire de Bazarykely à proximité des banques, hôtels et des écoles francophones. Elle dispense des cours de langue française, des niveaux A1 au C2, des cours de malagasy, des cours particuliers ou encore des cours adaptés aux entreprises.

Mission 
Sa mission est de promouvoir la langue et la culture françaises tout en favorisant un dialogue interculturel entre la France et Madagascar. La programmation culturelle unique de l’Alliance française de Fort Dauphin est d’une vraie importance dans la vie culturelle de la ville. Seul organisme culturel de la région, elle soutient les artistes  et de toute la région Anôsy.

Statut 
L'Alliance française de Fort Dauphin est une association de droit local malgache, indépendante statutairement et financièrement de la Fondation Alliance française. Son financement est assuré par:

•	les droits d'inscription versés par les étudiants (70%),

•	Les dons de ses sponsors nationaux (Orange-Madagascar et Canal Sat Madagascar) locaux (Rio Tinto- QMM, Port Ehoala, Sodexo, Unitrans ) et internationaux (Bouquin Volant, Trait d'Union Madagascar)

•	Les cotisations de ses membres.

Comme d'autres Alliances françaises à travers le monde, elle bénéficie de la mise à disposition par le ministère des Affaires Étrangères de personnel détaché pour les fonctions de direction (statut de VI). L'Alliance française bénéficie également du soutien de l'ambassade de France à Madagascar.

Fonctionnement 
L'Alliance française de Fort Dauphin fait partie du réseau de 29 Alliances françaises à Madagascar. Elle est aujourd’hui gouvernée par un Conseil d’administration et animée par une équipe locale de près de 10 personnes.

Cours de langue 
L'Alliance française de Fort-Dauphin propose des cours de français et de malgache pour tous les niveaux et tous les âges. Elle dispense également des cours de langues auprès des entreprises de la région. Les cours sont donnés à partir de méthodes d'apprentissage mondialement connue et appuie son système d'évaluation sur le Cadre européen commun de référence pour les langues. L’Alliance française est également un centre pour la passation des examens DELF/DALF avec de nombreux professeurs habilités.

La bibliothèque 
La bibliothèque de l’Alliance française de Fort Dauphin est un des seuls espaces documentaires de la ville ce qui en fait un lieu prisé (environ 800 adhérents en 2018). La bibliothèque compte 4 615 ouvrages (BD, ouvrages scientifiques, thrillers, périodiques...) pour tous les âges. La bibliothèque est fournie grâce aux dons des associations Trait d'Union Madagascar et Bouquin Volant.

La médiathèque compte également une collection d'environ 200 DVDs, et une trentaine de jeux de société.

Activités culturelles 
Tous les mercredis après-midi, l'Alliance propose des ateliers bricolages ou lecture pour les enfants et/ou adolescents. Des ateliers journaliers sont également proposés pendant les vacances scolaires. 

Des ateliers dessins pour les adultes ont également lieu depuis .

L'Alliance propose un programme régulier de projections de films récents et d’expositions thématiques. L’Alliance française de Fort Dauphin propose des ateliers de théâtre, conte et jeux de sociétés. Elle est également responsable de la mise en place d’événements de plus grande envergure tels la Semaine de la francophonie, la Fête de la musique, la Semaine du Goût et Madajazzcar. Les activités culturelles sont organisées en partenariat avec les acteurs culturels et institutionnels locaux (Hôtel Kaleta, Musée du Fort Flacourt, Commune de la région urbaine de Fort-Dauphin et la Région Anôsy).

Le Quart d’heure de l’Alliance 
Le , l'Alliance française de Fort Dauphin a eu son émission radio hebdomadaire. Le but de cette chronique est de présenter brièvement l’actualité culturelle francophone et de faire découvrir un succès de la chanson francophone internationale. L'émission, a été diffusée tous les vendredis à 19h sur les ondes Anôsy Fréquence 91.2, proposait également un jeu téléphonique pour les auditeurs. L'émission a pu continuer plusieurs années.

Concours 
Plusieurs concours sont ouverts au public, notamment le concours annuel « Dis moi dix mots ».

Le public 
L'Alliance française de Fort Dauphin compte près de 800 étudiants, de différentes nationalités, dont les 2/3 sont des enfants ou des adolescents qui souhaitent accompagner leur scolarité d’un renforcement de leurs compétences langagières en langue française. L’Alliance Française de Fort-Dauphin communique régulièrement avec ses adhérents par ses brochures, annonces radios, son site et Facebook.

Notes et références 
L’essentiel des informations données proviennent des archives et prospectus édités par l’Alliance Française de Fort-Dauphin.

Liens externes

Site internet de l'Alliance Française de Fort-Dauphin
Page Facebook de l'Alliance Française de Fort-Dauphin
Site internet du réseau des alliances françaises à Madagascar
 Association Trait d'union

Fort-Dauphin
 Relations entre la France et Madagascar